Arevalo ou Arévalo peut désigner :

Patronymes 
 Daniel Sánchez Arévalo (1970) : réalisateur espagnol ;
 Diego Espinosa Arévalo (1502-1572) : cardinal espagnol ;
 Egidio Arévalo (1982) : footballeur uruguayen ;
 Gaspar Zarrías Arévalo (1955) : homme politique espagnol ;
 Juan José Arévalo Bermejo (1904-1990) : président guatémaltèque ;
 Manuel Clavero Arévalo (1926-2021) : homme politique espagnol ;
 Marcelo Arévalo (1990) : tennisman salvadorien ;
 Rafael Arévalo (1986) : tennisman salvadorien ;
 Raúl Arévalo (1979) : un acteur espagnol. ;
 Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470) : théologien et évêque espagnol ;

Toponymes

Arévalo : une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Arévalo : une ville du département de Cerro Largo.

Arevalo Aponte : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme